Le meurtre de Mary Welch a été perpétré par ses parents, Seth Welch et Tatiana Fusari. Mary, un bébé de 10 mois, est décédée de malnutrition et de déshydratation dans le canton de Solon, comté de Kent, Michigan, le 2 août 2018. Les deux parents ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré après que la mort de Mary ait été attribuée à la négligence.

Contexte 
Les services de protection de l'enfance avaient été en contact avec la famille depuis 2014 après la découverte de THC dans le corps de leur fils nouveau-né. 

Mary Welch ne pesait que 8 livres (3.6 kg) au moment de sa mort. Alors que les parents savaient que leur fille avait un poids insuffisant, ils ont refusé de demander une assistance médicale. Le couple a invoqué des raisons religieuses et un manque de confiance dans le système médical. Au moment du décès de Mary, deux des trois enfants du couple n'avaient jamais consulté un médecin agréé.

Le shérif du comté a témoigné que la maison familiale n'était pas hygiénique lors de l'enquête initiale. Il a cité des preuves de vermine, d'insectes et de moisissures. Le médecin qui a pratiqué l'autopsie a déclaré que le nourrisson souffrait de malnutrition chronique, qui, selon lui, était due à la privation de nourriture et d'eau. À la suite du décès de Mary, le service de protection de l'enfance a cherché à mettre fin aux droits parentaux du couple.

Conséquences 
Le couple a été initialement inculpé de meurtre pour homicide en août 2018. La vidéo de leur réaction à l'accusation est ensuite devenue virale. En juin 2020, Seth Welch a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.  En 2021, Fusari a témoigné que son mari était violent, qu'il la violait et la battait. Elle a déclaré qu'elle n'était pas autorisée à emmener sa fille chez un médecin, et a invoqué l'abus qu'elle a subi comme raison de ne pas avoir pu prendre soin de Mary. Cependant, Fusari a affirmé qu'elle n'avait pas remarqué que Mary était en mauvaise santé et ne savait pas ce qui avait causé sa mort. 

En novembre 2021, Fusari a également été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré. Elle a en outre été condamnée de 15 à 30 ans pour maltraitance d'enfants au premier degré.

Références